Tahara kan avse:

 Tahāra – muslimernas religiösa tvagningar, se abdest
 Tahara (judisk) – tvagningen inför en judisk begravning
 Tahara (stad) – en japansk stad i prefekturen Aichi
 Tahara (djur) – ett släkte av insekter

Referenser